Křížových výprav se uskutečnilo několik:

Křížové výpravy do východního Středomoří (Zámoří)
První křížová výprava
Druhá křížová výprava
Třetí křížová výprava
Čtvrtá křížová výprava
Pátá křížová výprava
Šestá křížová výprava
Sedmá křížová výprava
Osmá křížová výprava
Devátá křížová výprava
Alexandrijská křížová výprava

Křížové výpravy na evropském kontinentě
Albigenská křížová výprava proti heretickým Katarům
Severní křížové výpravy do Pobaltí proti pohanům
Švédské křížové výpravy do Finska proti pohanům
Křížové výpravy proti husitům

Kultura
 Křížová výprava (povídka) – sci-fi povídka britského spisovatele A. C. Clarka
 Křížová výprava (seriál) – americký sci-fi seriál

Související články
Křižáci (rozcestník)